Маумере:

 Маумере — город в Индонезии;
 Маумере — аэропорт в городе Маумере.
 Епархия Маумере — католическая епархия с центром в одноимённом городе;